Hohr ou Höhr peut se référer à :

Patronyme 
  (1869 - 1916), mathématicien et théologien transylvanien ;
 Franz Xaver Ludwig Hohr (1766 - 1848), peintre français ;
 Hansjörg Hohr (1949 -), psychologue et pédagogue allemand ;
  (1875 - 1949), naturaliste transylvanien ;
  (1807 - 1882), publiciste et libraire allemand

Toponymie 
 , village allemand de la commune de Much ;
 Höhr-Grenzhausen, arrondissement de la Rhénanie-Palatinat ;
 Höhr-Grenzhausen, ville allemande et chef-lieu de l'arrondissement précédent.

Homonymie de patronyme